Grundhån kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grundhån (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Grundhån (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Grundhån (Transtrands socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (4,58 ha)

Se även
Hån

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn